Una elf de la Primera Edat, esposa de Dior: Nímloth (personatge).
 L'arbre blanc de Númenor: Nímloth (arbre).